Bonneval kan syfta på:

 Bonneval, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Bonneval, Haute-Loire, fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Bonneval, Savoie, fransk kommun i departementet Savoie
 Bonneval-sur-Arc, fransk kommun i departementet Savoie